Die 2. HNL 2020/21 war die 30. Spielzeit der zweiten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 13. August 2020 und endete am 29. Mai 2021. Meister und Aufsteiger in die 1. HNL wurde NK Hrvatski dragovoljac. Absteigen mussten NK Junak Sinj und Međimurje Čakovec. Zudem stellte die Reservemannschaft von Hajduk Split nach Saisonende den Spielbetrieb ein.

Modus 
In der letzten Saison gab es aufgrund der COVID-19-Pandemie in Kroatien keine Absteiger aus der 2. HNL. Daher wurde die Liga für diese Saison auf 18 Vereine erweitert. Diese spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander antreten. Der Tabellenerste stieg direkt auf, die letzten zwei Vereine stiegen in die 3. HNL ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21